TS Polonia Bytom – wielosekcyjny klub sportowy
 Polonia Bytom (piłka nożna)
 Polonia Bytom (hokej na lodzie)
 Polonia Bytom (koszykówka)
 Polonia Bytom (piłka wodna)
 Polonia Bytom (żużel)
 Polonia Bytom (pływanie)

Przypisy